Альгимантас Станиславас (Стасевич) Видуги́рис (; 21 июня 1936, Каунас, Литва — 25 июня 2010, Бишкек, Киргизия) — советский и киргизский кинодраматург, кинорежиссёр и кинооператор, публицист, учёный, академик. По национальности литовец. Народный артист Киргизской ССР (1982).

Биография 
Родился в Каунасе в семье землемера Стасиса Видугириса (Stasys Vidugiris) и Геновайте Видугирене (Genovaite Vidugirene). Вырос в небольшом литовском городке Укмерге.

В 1962 году окончил операторский факультет ВГИК (мастерская Л. В. Косматова).

В 1962 году дебютировал на киностудии «Киргизфильм» документальным фильмом «Обращенные к солнцу», снятом в соавторстве с сокурсником И. Моргачевым.

В 1968 году выходит короткометражная картина «Замки на песке», принесшую рекордное для киностудии количество призов.

В 1969—1970 годах на личные сбережения снимает фильм-предупреждение «Через сто лет потомки скажут…», в котором ставит проблему экологических последствий строительства «великих строек коммунизма». Лента была запрещена, все материалы — уничтожены.

После распада СССР, приведшего к кризису киргизского кино, Видугирис начинает серьёзно заниматься исследованием этнографии народов Евразии, создав двухтомный научный труд «Химеристика, логико-рационалистическое конструирование и мифическое создание художественных образов».

Его фильмы ув течение 30 лет входят в учебную программу Всероссийского института кинематографии, один из экзаменационных вопросов по режиссуре документального кино называется «Особенности творчества А. Видугириса».

Его работы вошли в учебные программы факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, Высших курсах сценаристов и режиссёров, и ряда других киношкол и факультетов журналистики (Польша, Литва).

В разные годы читал лекции студентам по документальному кино в Москве (на Высших курсах сценаристов и режиссёров), Будапеште, Алма-Аты, Вильнюсе, проводил встречи со зрителями в Берлине, Вильнюсе, Дамаске, Каире, Калькутте. Все важнейшие фильмы Видугириса имели премьеры по Литовскому телевидению.

Много лет Видугирис проводил самостоятельные исследования по этнографии народов Евразии, является автором цикла научных телефильмов «Забытые боги Евразии» на Центральном Телевидении СССР (нынешний первый канал России) в 1988—1992 годах. Автор двухтомного исследования по психологии творчества. Лекции по его исследованию «Конструирование мифопоэтического образа» прочитаны в 2007 году Академии искусств Казахстана, во ВГИКе, МГУ имени М. В. Ломоносова и в Академии музыки в Вильнюсе.

Автор научного труда «Химеристика, логико-рационалистическое конструирование и мифическое создание художественных образов», «Гибель Прометея».

Секретарь Союза кинематографистов Кыргызстана в 1996—2000 годах.

Академик Национальной академии киноискусства, член Президиума.

Член жюри Американской телевизионной Академии по присуждению «Тэффи» (2004); член жюри кинофестиваля «Звёзды Шакена», Алма-Ата (2004); член жюри кинофестиваля «Киношок», Анапа (2009).

Был коллекционером. Собрал коллекции оригинальных конвертов, прошедших почту — «Советский космос», «Северный полюс», «Антарктида», «Дариус и Гиренас» со спецгашениями и автографами.

Умер по причине инсульта.

Дочь Айгуль Сартбаева, сын Стасис Видугирис.

Фильмография 
 «Заводские встречи» (документальный фильм, оператор, 1962, Диплом фестиваля республик Средней Азии и Казахстана, г. Ашхабад, 1964 г.)
 «Обращённые к солнцу» (1963, документальный фильм, сценарист-режиссёр-оператор, совместно с И. Моргачевым, диплом за дебют в Ашхабаде-1964)
 «Три ответа горам» (документальный фильм, оператор, 1963, Диплом I Всесоюзного кинофестиваля в г. Ленинграде, 1964 г., Диплом за лучший документальный фильм на I фестивале республик Средней Азии и Казахстана, г. Ашхабад, 1964 г.)
 «В большой семье» (документальный фильм, оператор, 1963)
 «ПСП» («Поисково-съемочная партия»)(документальный фильм, автор сценария, режиссёр, оператор , 1965, диплом за лучшую авторскую работу на V фестивале республик Средней Азии и Казахстана, г. Ашхабад, 1966 г.)
 «Перекрытие» (документальный фильм, автор сценария, режиссёр, оператор 1966 г., диплом кинофестиваля фестиваля Средней Азии и Казахстана, г. Душанбе, 1966 г.)
 «Дороги Киргизии» (документальный фильм, сценарист, режиссёр, 1967, Диплом за лучший за лучший научно-популярный фильм на VI фестивале Средней Азии и Казахстана, г. Душанбе, 1966 г.)
 Замки на песке" автор сценария, режиссёр, оператор (документальный фильм, 1968, Диплом I степени на VII кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана, г. Фрунзе 1968 г, рекордное количество призов: кроме призов регионального значения, также — Большой приз «Золотой дракон Вавеля» Краковского МКФ-1969, премия жюри СИДЛАК «Серебряная медаль»-1969, спец. приз жюри «Золотая статуэтка» 3 МКФ в Тегеране-1968, Большой приз МКФ короткометражных фильмов в Тампере (Финляндия)-1970, Диплом МКФ в Сиднее (Австралия) — 1970)
 «Вахта» (1969, режиссёр, диплом и приз «Тулпар» за лучший короткометражный документальный фильм на фестивале Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате-1969, приз Первого ВКФ фильмов о рабочем классе в Свердловске-1970)
 «Последний день недели» (художественный короткометражный фильм, режиссёр-постановщик, оператор-постановщик)
 «Это не беда» (художественный короткометражный фильм, режиссёр, 1970, диплом XI МКФ в Кракове-1972)
 «Нарынский дневник» (1971, автор сценария, режиссёр-оператор, Приз и первая премия «За лучший полнометражный документальный фильм» на V ВКФ в Тбилиси-1972, Гран-при на III МКФ в Гренобле-1974, Приз за режиссёрский поиск, Приз за лучшую операторскую работу на ВКФ в г. Горьком 1972 г.)
 «Очкарик» (художественный телефильм, автор сценария, режиссёр-постановщик, 1973, диплом жюри на V ВКФ телефильмов в Ташкенте-1973, Почётная грамота и приз «Алая гвоздика» Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина «За лучший детский фильм» в 1975 г.) Государственным Комитетом телевидения и радио СССР, фильм «Очкарик» отмечен, как собравший наибольшее число зрителей и закупленный 43 странами.
 «Токтогульское море — день первый» (документальный фильм, режиссёр-оператор, 1973)
 «Сказ о Человеке, Колесе и Чинаре» (художественный фильм, автор сценария, режиссёр-постановщик, оператор-постановщик, 1975)
 «В год неспокойного солнца» (документальный полнометражный фильм, автор сценария, режиссёр-оператор, 1977, «Серебряный голубь» на XX МКФ в Лейпциге 1977 г. Приз ЦК ВЦСПС "За лучшее отображение темы труда и жизни человека-рабочего на VII ВКФ в г. Риге 1978 г.)
 «Репортаж о легенде» (художественно-документальный полнометражный телефильм, автор сценария, режиссёр-оператор, 1977)
 «Мужчины без женщин» (художественный фильм, режиссёр-постановщик, оператор высокогорных и трюковых съемок, 1981, Гран-при «Серебряный меч Дамаска» на II МКФ в Дамаске, Приз студенческих киноклубов на II МКФ стран Азии, Африки и Латинской Америки, Дамаск 1981 г.)
 «Ритмы Курпсая» (документальный фильм, автор сценария, оператор, 1983)
 «Катастрофу не разрешаю» (художественный фильм, режиссёр-постановщик, 1986)
 «И снова полёт» (хроникально-документальный фильм, автор сценария, режиссёр, Приз за лучшую операторскую работу 1987 г.)
 «Взрыв» (хроникально-документальный фильм, автор сценария, режиссёр, «Фильм года» 1987 г.)
 «Тайна затонувшего города» (хроникально-документальный фильм, автор сценария, режиссёр, Приз СК Киргизской ССР за лучшую режиссуру 1988 г.)
 «Бугу-эне» (научно-документальный фильм, режиссёр постановщик, 2008 — н. в.)

Режиссёр 
 1985 — Катастрофу не разрешаю
 1981 — Мужчины без женщин
 1974 — Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре (короткометражный)
 1972 — Очкарик
 1969 — Это не беда (короткометражный)
 1967 — Замки на песке (документальный)
 1965 — ПСП (документальный)
 1964 — У каждого своя дорога (документальный, совместно с Динарой Асановой)

Сценарист 
 1985 — Катастрофу не разрешаю
 1981 — Мужчины без женщин
 1974 — Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре (короткометражный)
 1972 — Очкарик

Оператор 
 1974 «Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре» (короткометражный)
 1967 «Замки на песке» (документальный)

Награды и звания 
 грамота ВС Киргизской ССР (1968)
 медаль Международной ассоциации кинокритиков за вклад в киноискусство (1968)
 заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1974).
 премия за лучший короткометражный фильм на кинофестивале республик Средней Азии и Казахстана, приз ЦК ВЛКСМ за лучший детский фильм, приз Всемирной федерации журналистов.
 премия Ленинского комсомола Киргизской ССР (1977) — за документальный фильм «В год неспокойного солнца»
 народный артист Киргизской ССР (1982)
 медаль «Данк» (2006)
 Лауреат семи Гран-При на Международных кинофестивалях в Кракове, Гренобле, Тегеране, Тампере, Дамаске, Лейпциге, Москве, а также Главными Призами Всесоюзных кинофестивалей в Тбилиси, Риге, Свердловске, Горьком, наградами творческих союзов разных стран.
 Почётный строитель № 1 — Токтогульской ГЭС.
 Почётный гражданин города Кара-Куль

Примечания

Ссылки 
 В Кыргызстане скончался народный артист КР, известный кинодраматург Альгимантас Видугирис
 Литвада төрөлүп, Кыргызстанга өмүрүн арнаган режиссёр 
 http://www.aif.ru/culture/news/60286 
 Вот такое вот кино
 Algimantas Vidugiris’s memorial day 
 
 Кино: Энциклопедический словарь Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1987. — 640 с., 96 л. ил.

Выпускники ВГИКа
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:Киргизфильм
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР
Народные артисты Киргизской ССР
Социалистический реализм
Члены Союза кинематографистов СССР